Unter Feinden bezeichnet:

 Unter Feinden, deutscher Spielfilm von Lars Becker (2013), Pilotfilm der Fernsehreihe Unter Feinden
 Unter Feinden (Fernsehreihe), Vierteilige deutsche Fernsehreihe von 2013–2021
 Unter Feinden – Walking with the Enemy, amerikanischer Spielfilm von Mark Schmidt (2013)
 Departed – Unter Feinden, amerikanischer Spielfilm von Martin Scorsese (2006)